Ashok Gasti (1965-2020) – politico indiano
 Fabio Gasti (1962) – latinista e docente italiano
 Giovanni Gasti (1869-1939) – criminologo e questore di polizia italiano